Rakotovao Razakaboana : ancien Ministre de l'économie de Madagascar
Nicolas Vatomanga Rakotovao : saxophoniste et flûtiste de jazz de Madagascar
Théo Rakotovao : chanteur de variété de Madagascar